Boston Breakers ist der Name verschiedener Sportteams aus der amerikanischen Stadt Boston:
 einer ehemaligen Frauenfußballmannschaft der Women's United Soccer Association; siehe Boston Breakers (WUSA)
 einer Frauenfußballmannschaft ehemals der Women's Professional Soccer und mittlerweile der National Women's Soccer League; siehe Boston Breakers (2008)